Archaeoindris fontoynontii — вимерлий гігантський лемур і найбільший з усіх відомих примат Мадагаскару, за розміром порівнянний із самцем горили. Він належав до родини вимерлих лемурів Palaeopropithecidae і через його надзвичайно великі розміри його порівнювали з наземними лінивцями, які колись бродили Північною та Південною Америкою. Він був найбільш близьким до Palaeopropithecus, другого за величиною члена родини. Разом з іншими Palaeopropithecidae Археоіндріс був споріднений живим індрі, сіфакам і шерстистим лемурам, а також нещодавно вимерлим мавпячим лемурам (Archaeolemuridae). Він, ймовірно, вимер нещодавно, приблизно в 350 році до нашої ери.

Археоіндріс був вперше описаний Гербертом Ф. Стендінгом у 1909 році на основі фрагментів щелеп, хоча Чарльз Ламбертон пізніше виявив цілий череп. Було знайдено лише шість кісток нижнього скелета, а розкопки 1980-х років не запропонували нових знахідок. Його останки були знайдені лише в одному місці: Ампасамбазімба, в центральному Мадагаскарі. Після початкового відкриття деякі субскам'янілості Megaladapis grandidieri були помилково пов'язані з Archaeoindris, у той час як менші кістки ніг молодої особини та масивна кістка ноги дорослої особини помилково вважалися двома окремими видами. Ці помилки були поступово виправлені між 1930-ми і 1980-ми роками.

Скелет Археоіндріса був масивним і міцним і мав багато спільних рис зі скелетом Палеопропітека. Руки були довші за ноги, але кісток кистей рук чи стоп не було знайдено. Оцінки розміру, засновані на обмежених останках, сильно відрізнялися, коливаючись до 244 кілограмів, але найретельніше статистичне дослідження з використанням регресійного аналізу передбачає масу 160 кг. Його скелет припускає, що це був неквапливий альпініст, який відвідував землю, щоб подорожувати.

Дієта Archaeoindris складалася здебільшого з листя, хоча також могла включати фрукти й насіння. Його середовищем існування — до появи людини — була суміш лісів, чагарників і саван, багата різноманітністю лемурів.

Примітки

Джерела 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mittermeier, R.A.; Louis, E.E.; Richardson, M.; Schwitzer, C.; et al. (2010). Lemurs of Madagascar. Illustrated by S.D. Nash (3rd ed.). Conservation International. ISBN 978-1-934151-23-5. OCLC 670545286
 
 
 
 
 

Роди ссавців
Ссавці плейстоцену
Вимерлі ссавці голоцену
Вимерлі тварини, описані 1909